Gli Hamburg Silver Eagles sono stati una squadra di football americano di Amburgo, in Germania.

Storia
Fondati nel 1988 in seguito alla fuoriuscita dalla società originaria della seconda squadra degli Hamburg Dolphins, chiusero nel 1994.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Bundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

2. Bundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Evoluzione storica

Note

Squadre tedesche di football americano
Silver Eagles